David Faulkner ist der Name folgender Personen:

* David Faulkner (Eishockeyspieler) (Dave Faulkner; * 1955), kanadischer Eishockeyspieler 
 David Faulkner (Musiker) (Dave Faulkner; * 1957), australischer Musiker 
 David Faulkner (Hockeyspieler) (* 1962), britischer Hockeyspieler